Ел Аројо Колорадо има више значења:

 Ел Аројо Колорадо (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аројо Колорадо (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику